Са́ра Ва́генкнехт (; род. 16 июля 1969, Йена, ГДР) — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии (ЛПГ), депутат бундестага, с июля 2004 по июль 2009 года — депутат Европарламента от фракции ЕОЛ/ЛЗС, лидер парламентской фракции Левой партии (2010—2019).

Детство и юность 
Сара Вагенкнехт родилась 16 июля 1969 года в Йене. Мать — немка. Отец — иранец, учившийся в Западном Берлине и имевший возможность посещать её мать, проживавшую тогда в ГДР, только получая однодневные визы. Мать работала в госорганизации. Сара росла сначала в деревне вблизи Йены у бабушки и дедушки, а с началом учёбы в 1976 году переехала с матерью в Восточный Берлин.

В гимназические годы вступила в Союз свободной немецкой молодёжи. В 1988 году окончила гимназию. Однажды, во время обязательных в ГДР занятий по военной подготовке, отказалась принимать пищу, что было воспринято как голодовка. Была взята «на заметку» властями. Несмотря на это, в марте 1989 года вступила в ряды СЕПГ, чтобы «обновить систему изнутри».

Образование 
С 1990 года начала изучать философию и немецкую литературу в Йенском университете и Берлинском университете имени Гумбольдта. Через некоторое время бросила обучение в Берлине. Перевелась в Гронингенский университет (Нидерланды), который успешно окончила в 1996 году, защитив степень магистра. Дипломная работа, посвящённая интерпретации гегельянства молодым Карлом Марксом, была издана отдельной книгой Vom Kopf auf die Füße? Zur Hegelrezeption des jungen Marx, oder: Das Problem einer dialektisch-materialistischen Wissenschaftsmethode («С головы на ноги? К восприятию Гегеля молодым Марксом, или: Проблема диалектико-материалистического научного метода»).

В 2005 году приступила к работе над диссертацией по теме The Limits of Choice. Saving Decisions and Basic Needs in Developed Countries («Пределы выбора. Спасительные решения и основные потребности в развитых странах»), которую успешно защитила в 2012 году, став доктором естествознания. Докторская работа была также издана отдельной книгой в 2013 году.

Политическая карьера 

В начале 1989 года вступила в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). После преобразования СЕПГ в Партию демократического социализма (ПДС) в 1991 году была избрана в Национальный комитет этой партии, присоединилась к её ортодоксальной марксистской фракции — Коммунистической платформе.

На федеральных выборах 1998 года выдвигалась кандидатом ПДС в Дортмунде.

На европейских выборах 1999 года была избрана представителем ПДС в Европейском парламенте, в котором являлась членом Комитета по экономическим и монетарным делам, а также членом Европейско-латиноамериканской ассамблеи.

С объединением ПДС с партией «Труд и социальная справедливость — Избирательная альтернатива» и образованием в 2007 году Левой партии стала бороться за пост вице-председателя этой партии, но сначала потерпела неудачу из-за своего сочувствия бывшей ГДР — её отказались поддержать партийные лидеры Лотар Биски и Грегор Гизи. На федеральных выборах 2009 года победила в Северном Рейне—Вестфалии. Будучи депутатом бундестага, стала представителем ЛПГ по экономической политике. 15 мая 2010 года была избрана вице-председателем ЛПГ (75,3 % голосов), а 8 ноября 2011 года первым вице-председателем ЛПГ (61,8 % голосов).

С августа 2012 года — в редакции газеты Neues Deutschland.

Сара Вагенкнехт продвигает в Левой партии антикапиталистическую повестку и критикует деятельность партии в составе земельных коалиционных правительств. Она поддерживает левые правительства Латинской Америки и является спикером сети солидарности с Венесуэлой «Venezuela Avanza».

Утверждает, что «в правительстве Киева … ключевые посты заняты нацистами».

В 2016 году 23-летний молодой человек бросил в Сару Вагенкнехт тортом, протестуя таким образом против заявлений политика по миграционной политике.

В 2018 году Вагенкнехт основала молодёжное движение Aufstehen.

12 ноября 2019 года новым сопредседателем партийной фракции в бундестаге вместо Вагенкнехт стала Амира Мохамед Али.

Подписала коллективное письмо канцлеру с требованием признания однополых браков на государственном уровне.

Личная жизнь 

В 1997 году Вагенкнехт вышла замуж за журналиста, режиссёра и предпринимателя Ральфа Томаса Нимайера.

12 ноября 2011 года бывший председатель СДПГ Оскар Лафонтен публично заявил, что они с Сарой Вагенкнехт «в течение некоторого времени являются близкими друзьями». К этому моменту они оба уже жили отдельно от своих супругов, хотя Нимайер и Вагенкнехт остались в дружеских отношениях. Брак Вагенкнехт с Нимайером был расторгнут в марте 2013 года, а 21 марта 2015 года стало известно, что ещё до Рождества 2014 года был тайно заключён брак Вагенкнехт и Лафонтена.

В российской прессе 

4 июня 2014 года выступила в бундестаге с резкой критикой в адрес Ангелы Меркель за её позицию в отношении вооружённого конфликта на востоке Украины. По утверждению научного сотрудника Российского института стратегических исследований Павла Густерина:
«Вагенкнехт своей речью сделала заявку на то, чтобы в будущем, и, может быть, очень скором, стать локомотивом германской политики».

Одна из копий речи на YouTube с русским переводом к августу 2014 года набрала свыше 2,5 миллионов просмотров. Вторая речь опубликована в декабре 2014 года.

В апреле 2015 года депутат Госдумы России от фракции КПРФ Валерий Рашкин направил ей официальное приглашение на празднование Дня Победы в Москве.

Признание 
В 2022 году в её честь был назван новый вид ракообразных красного цвета из Индонезии, Cherax wagenknechtae, в дань уважения обязательству Сары Вагенкнехт бороться «за лучшее и более справедливое будущее и редкий талант объединять мораль и политику».

Примечания

Ссылки 

 
 
 Густерин П. В. Сара Вагенкнехт — наследница Эрнста Тельмана и новая звезда на политическом небосклоне Германии
 Сара Вагенкнехт на сайте Немецкой национальной библиотеки
 
 

Члены Союза свободной немецкой молодёжи
Члены Социалистической единой партии Германии
Члены Партии демократического социализма
Члены Левой партии Германии
Депутаты Европарламента от Германии
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Члены бундестага Германии от Северного Рейна-Вестфалии
Коммунисты Германии
Женщины-политики Германии